Temse kan syfta på:

Geografi

Belgien 

 Temse, ort, Flandern, Östflandern,

Norge 

 Temse (sjö), Aust-Agder fylke, Grimstad,

Tyskland 

 Temse (Warnow), Mecklenburg-Vorpommern, 

Robotskapade Norgeförgreningar